Каир () — многозначный термин.

 Каир — столица Египта, крупнейший город Ближнего Востока.
 Каир — мухафаза в Арабской Республике Египет.
 Каир — самый загруженный аэропорт Египта и главный хаб национального перевозчика Египта EgyptAir, члена Star Alliance.

В США 
 Cairo — город в штате Джорджия.
 Cairo — город в штате Иллинойс.
 Cairo — деревня в штате Миссури.
 Cairo — деревня в штате Небраска.
 Cairo — город в штате Нью-Йорк.
 Cairo — деревня в штате Огайо.
 Cairo — город в штате Западная Виргиния.

Cairo 
 Cairo — программная библиотека для отображения векторной графики.
 Cairo — среда рабочего стола для Microsoft Windows.
 Cairo — американская прогрессив-рок-группа.

Прочее 
 Windows Cairo — проект компании Microsoft 1991—1996 годов по разработке технологий для создания операционной системы нового поколения.
 «Штир» — немецкий корабль, носивший до Второй мировой войны название «Cairo».